Nêne est le titre de :
 Nêne, roman d'Ernest Pérochon publié en  qui reçut le prix Goncourt la même année ;
 Nêne, film adapté du précédent, réalisé par Jacques de Baroncelli et sorti en 1924.

Homonymie de titre